Кричевские (, ) — дворянский род из Гетманщины.

Потомства: 1) священника Каллистрата Кричевского; 2) Козьмы Кричевского, переяславского полкового судьи.

Описание герба 
В красном поле хоругвь, пронзённая опрокинутой и раздвоенной вверху стрелой.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите красный подложен серебром. Нашлемник: ястреб с кольцом в клюве.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 86
 Герб Кржичевский (употребляют Кржичевские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 60
 

Шляхетские роды герба Ястршембец
Казацкая старшина